Раковский сельсовет (сельский совет)

Белоруссия

Минская область 
 Раковский сельсовет Воложинского района

Российская Федерация

Волгоградская область 
 Раковский сельсовет Михайловского района

Курганская область 
 Раковский сельсовет Кетовского района

Приморский край 
 Раковский сельсовет Уссурийского района (упразднён в 2000-х)

Тверская область 
 Раковский сельсовет Зубцовского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Украина 

Раковский сельский совет (Раківська сільська рада)

Упразднены в 2020 году.

Винницкая область 
 Раковский сельсовет Томашпольского района

Ивано-Франковская область 
 Раковский сельсовет Долинского района

Херсонская область 
 Раковский сельсовет Бериславского района